Henry Brask Andersen (1896–1970) – duński kolarz torowy
 Henry Andersen (1926–1999) – norweski żużlowiec